— японская актриса и певица, радиоведущая и модель. Наибольшую известность получила благодаря роли Мики в фильме «Небо любви» (Koizora).

Биография 
Свою карьеру начала как певица. После выпуска первого альбома её заметил продюсер и предложил роль в фильме «Dragon Zakura» и в сериале «Sh15uya». С этого и началась карьера актрисы.

В 2004 году она заинтересовалась модельным агентством и снималась для журнала Nicola, но получив приглашение на съёмки в «Waruboro», закончила карьеру модели, но в дальнейшем продолжала появляться в других журналах.

В 2008 году выпустила два музыкальных сингла: Make my day и Akai Ito. Сингл Make my Day был использован в телесериале Hachi-One Driver.

На сегодняшний день Юи снимается в дорамах, записывает новые синглы, а также работает сэйю.

Дорамы 
 2016 — We Married as Job — Nigeru wa Haji da ga Yaku ni Tatsu
 2011 — Zenkai Girl
 2010 — Angel Bank (ep1)
 2010 — Code Blue 2
 2009 — Smile
 2008 — Code Blue
 2007 — Papa to Musume no Nanokakan
 2006 — My Boss My Hero
 2006 — Gal Circle
 2006 — Kanojo no Koibumi
 2006 — True Love
 2005 — Onna no Ichidaiki: Koshiji Fubuki
 2005 — Dragon Zakura
 2005 — Sh15uya 15

Фильмы 
Фильмы:
 2011 — Kirin no tsubasa: Gekijouban Shinzanmono
 2010 — Цветущий кизил
 2009 — Ballad: Namonaki Koi no Uta
 2008 — Fure Fure Girl
 2007 — Небо любви
 2007 — План любви
 2007 — Варуборо
 2006 — Chô gekijô-ban Keroro gunsô (озвучка)

Примечания

Ссылки 
 Official Site — LesPros Entertainment Company 
 Official Site — LesPros Entertainment Company 
 Official Site — Warner Music Japan 
 

Певцы и певицы Японии
Исполнители Warner Music Group
Певцы и певицы в жанре J-pop